Автомагистраль М25 () — кольцевая автомобильная дорога длиною 188 км в Великобритании, расположенная вокруг Лондона.

Вторая по длине кольцевая автодорога Европы, после берлинской длиною 196 км. В 2003 году на автодороге вблизи аэропорта Хитроу в сутки было зафиксировано 196 тысяч автомобилей. Проходит почти полностью за чертой города, на землях «зелёного пояса» Лондона. Расстояние от центра города составляет от 20,1 до 31,4 км. Строительство велось с 1975 по 1986 год. Стоимость строительства составила около 1 млрд фунтов стерлингов. На востоке соединяется с дорогой A282, которая через Темзу проходит по мосту Королевы Елизаветы II.

Распространённое выражение «за пределами М25» означает за пределами Лондона. Закон о связи 2003 года определяет границы Лондона для своих целей в пределах М25. Опрос общественного мнения в 2004 году показал, что две трети респондентов назвали М25 естественной границей Большого Лондона.

Примечания 

Кольцевые автомобильные дороги
Дороги Великобритании
Транспорт Лондона